Czas przemian – powieść Roberta Silverberga z 1971 roku
 Czas przemian – film z 1995 roku